Sotenäs har flera betydelser,
Sotenäs kommun – en kommun i landskapet Bohuslän i Västra Götalands län sedan 1974
Sotenäs härad – ett härad i Bohuslän
Sotenäset – en halvö i Sotenäs kommun

Se även
 Såtenäs - En ort utanför Lidköping där Skaraborgs flygflottilj / F7 Såtenäs ligger.